

Села:
 Шабельня — Вінницька область, Іллінецький район
 Шабельня — Львівська область, Львівський район

Шабельня — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства